

Personnalités 

 Abisoye Ajayi-Akinfolarin (née en 1985), entrepreneuse sociale nigériane ;
  (1934-2016), actrice nigériane ;
  (née en 1977), footballeuse nigériane ;
 Jay Ajayi (né en 1993), joueur américain de football américain ;
 Junior Ajayi (né en 1996), footballeur nigérian ;
 Samuel Ajayi Crowther (vers 1809 - 1891), évêque anglican ;
 Semi Ajayi (né en 1993), footballeur nigérian ;
 Yinka Ajayi (née en 1997), athlète nigériane.